

Hydronyme 
 Le Dolaizon est un ruisseau du département Haute-Loire, en région Auvergne, et un affluent droit de la Borne, c'est-à-dire un sous-affluent de la Loire.

Toponyme 
 Saint-Christophe-sur-Dolaison est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.